Denis Leproux (né en 1964), cycliste français.
 Guy-Michel Leproux (né en 1961), bibliothécaire et historien de l'art français.
 Henri Leproux (1928-2014), créateur et directeur du Golf Drouot.
 Jules Leproux (1808-1883), homme politique français.
 Pierre Leproux (1908-1975), acteur français.
 Robin Leproux (né en 1959), vice-président du directoire du groupe de télévision M6.